O Campeonato Europeu de Esgrima de 2019 foi uma competição sediada em Dusseldórfia, na Alemanha, onde foi realizada entre 17 e 22 de junho.

Cronograma

Medalhistas

Masculino

Feminino

Quadro de medalhas

Resultados

Masculino

Florete individual
Disputado em 17 de junho, o evento foi vencido pelo italiano Alessio Foconi, que derrotou o compatriota Daniele Garozzo na decisão. As medalhas de bronze, por sua vez, foram conquistadas pelo russo Aleksey Cheremisinov e pelo francês Enzo Lefort.

Espada individual
Disputado em 18 de junho, o evento foi vencido pelo israelita Yuval Freilich, que derrotou o italiano Andrea Santarelli na decisão. As medalhas de bronze foram conquistadas por Jiří Beran, da República Tcheca e pelo italiano Enrico Garozzo.

Sabre individual
Disputado no dia 19 de junho, o evento foi vencido pelo russo Veniamin Reshetnikov, que derrotou o compatriota Kamil Ibragimov na decisão. As medalhas de bronze foram conquistadas por Sandro Bazadze, da Geórgia e Max Hartung, da Alemanha.

Florete por equipes
No evento de florete por equipes, a equipe francesas venceu a Alemanha e conquistou a medalha de ouro. Na disputa pelo bronze, os italianos derrotaram os russos.

Espada por equipes
No evento de espada por equipes, a equipe russa venceu a Dinamarca e conquistou a medalha de ouro. Na disputa pelo bronze, os húngaros derrotaram os estonianos.

Sabre por equipes
No evento de sabre por equipes, a equipe russa venceu a Dinamarca e conquistou a medalha de ouro. Na disputa pelo bronze, os húngaros derrotaram os estonianos.

Feminino

Florete individual
O evento foi vencido pela italiana Elisa Di Francisca, que derrotou a russa Inna Deriglazova na decisão.[1] As medalhas de bronze, por sua vez, foram conquistadas pela francesa Ysaora Thibus e pela italiana Alice Volpi.

Espada individual
O evento foi vencido pela francesa Coraline Vitalis, que derrotou a compatriota Marie-Florence Candassamy na decisão. As medalhas de bronze, por sua vez, foram conquistadas pela alemã Alexandra Ndolo e pela polaca Ewa Trzebińska.

Sabre individual
O evento foi vencido pela ucraniana Olha Kharlan, que derrotou a francesa Manon Brunet na decisão. As medalhas de bronze, por sua vez, foram conquistadas pela húngara Anna Márton e pela russa Sofya Velikaya.

Florete por equipes
No evento de florete por equipes, a equipe russa venceu a França e conquistou a medalha de ouro. Na disputa pelo bronze, as italianas derrotaram as alemães.

Espada por equipes
No evento de espada por equipes, a equipe da Polônia venceu as russas e conquistou a medalha de ouro. Na disputa pelo bronze, as italianas derrotaram as francesas.

Sabre por equipes
No evento de sabre por equipes, a equipe russa venceu a Húngria e conquistou a medalha de ouro. Na disputa pelo bronze, as francesas derrotaram as italianas.

Ligações externas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campeonato Europeu de Esgrima
2019 na esgrima
Desporto na Alemanha em 2019